Гломе́ль, Ґломель () — муніципалітет у Франції, у регіоні Бретань, департамент Кот-д'Армор. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 430 км на захід від Парижа, 130 км на захід від Ренна, 60 км на південний захід від Сен-Бріє.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 680 оподаткованих домогосподарств, у яких проживали 1507,0 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Галерея зображень

Посилання 

 Офіційний сайт муніципалітету 
 Гломель на сайті французького Національного інституту географії
 [ Розташування муніципалітету Гломель на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Примітки 

Муніципалітети департаменту Кот-д'Армор